

Persone 
 Antonio Torrini (1878-1973) – arcivescovo cattolico italiano
 Cinzia TH Torrini, nome d'arte di Cinzia Torrini (1954) – regista italiana
 Elisa Torrini (1989) – modella italiana, Miss Universo Italia 2011
 Emilíana Torrini (1977) – cantante islandese
 Giulio Torrini (1914-2005) – fotografo, fotoreporter e giornalista italiano
 Maurizio Torrini (1942-2019) – storico della filosofia italiano
 Pietro Torrini (1930-1956) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Tripoli Torrini, detto Tripolino (1913-2014) – fantino italiano

Altro 
 Torrini – storica azienda orafa fiorentina con negozio in piazza del Duomo e correlato museo Torrini

Pagine correlate
 Turrini
 Torrino (disambigua)